AVT kan syfta på:

 AVT (fartyg) – ett {äldre) hangarfartyg i amerikanska flottan använda för flygplanstransport
 AVT – en helautomatisk version av det ryska vapnet SVT-40